Azali bezeichnet:

 die Anhänger von Subh-i-Azal
 ein antiker illyrischer Volksstamm in Pannonien, siehe Azali (Illyrer)